Isolante – materiale con particolari caratteristiche, come:
Isolante termico – si oppone al passaggio di calore
Isolante elettrico – offre una elevata resistenza al passaggio di corrente
Isolante acustico – attenua il passaggio di suoni

Lingua isolante – lingua che non possiede declinazioni o flessioni

Altri progetti